Der 1. Junior Eurovision Song Contest war die Premiere des Wettbewerbs und fand am 15. November 2003 in Frederiksberg in Dänemark statt. Veranstalter war DR, die Moderatoren waren Camilla Ottesen und Remee. Sieger des Wettbewerbs war der elfjährige Dino Jelusić aus Kroatien mit dem Lied Ti si moja prva ljubav („Du bist meine erste Liebe“). Zweiter wurde Spanien, das Vereinigte Königreich kam auf Platz 3.

Im Voraus des Wettbewerbs wurde allerdings entschieden, dass dem Siegerland nicht die Veranstaltungsrechte am kommenden JESC zugesprochen werden, um die Teilnehmer nicht unnötigem Druck auszusetzen. Der Junior Eurovision Song Contest 2004 fand in Norwegen statt. Deutschland bekundete Interesse an dem Wettbewerb und war auch schon in den Teilnehmerlisten angeführt, zog sich jedoch aus ungeklärten Gründen zurück. Erst 2020 nahm Deutschland zum ersten Mal am JESC teil.

Der JESC 2003 war der erste Eurovision Song Contest überhaupt, der im 16:9-Format ausgestrahlt wurde. Außerdem war es der erste ESC, bei dem im Nachhinein eine DVD auf dem Markt erschien. Der Wettbewerb wurde zudem in Finnland (YLE), im Kosovo (RTK), in Serbien und Montenegro (RTS/RTCG), Estland (ETV) und Australien (SBS) übertragen.

Für Belarus war es die erste Teilnahme bei einem ESC, beim Eurovision Song Contest selbst nahm das Land erst ab 2004 teil. Während es beim Eurovision Song Contest in 60 Jahren keinen Beitrag gab, der von Startnummer zwei aus gewann, so geschah dies beim Junior Eurovision Song Contest bereits im ersten Jahr.

Teilnahme 

16 Länder nahmen an der ersten Ausgabe teil. Das Interesse an einer Teilnahme überstieg die Vorstellungen der EBU, die sich deswegen entschieden, maximal 15 Länder zu gewähren. Auf dieser Liste stand auch Deutschland und die Slowakei, die allerdings beide kurzfristig absagten. Als Ersatz rückte Polen und Belarus nach. Zypern durfte nach Erhöhung der Teilnehmerzahl als sechzehntes Land ebenfalls auftreten.

Aufgrund ihrer Erfahrung mit dem MGP Nordic, dem Vorbild des JESC, durfte Dänemark den ersten Wettbewerb austragen.

Teilnehmer und Ergebnis

Punkteverteilung

Statistik der Zwölf-Punkte-Vergabe

Einzelnachweise

Weblinks 
 offizielle Website des Junior Eurovision Song Contests

2003
Musikwettbewerb 2003
Musikveranstaltung in Dänemark
Frederiksberg Kommune